Nostrand Avenue Line (линия Ностранд-авеню) — линия дивизиона IRT метрополитена Нью-Йорка.

Проходит по району Бруклин под Ностранд-авеню, полностью подземная, двухпутная.

Используется 

Все станции на линии, кроме President Street, с боковыми платформами.

Список станций

Ссылки 
 Линии IRT в Бруклине на сайте www.nycsubway.org